Il singolare maschile dell'AEGON International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Non esistono detentori del titolo perché è la prima edizione del torneo maschile.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale 6–3, 7–6(5) Frank Dancevic.

Teste di serie

 Igor' Andreev (primo turno)
 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)

 Michail Južnyj (primo turno)   
 Sam Querrey (secondo turno) 
 Andreas Seppi (primo turno)   
 Guillermo García López (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

AEGON International 2009
ATP World Tour 2009